Kaudzīte ist der Familienname folgender Personen:
 Matīss Kaudzīte (1848–1926), lettischer Lehrer und Schriftsteller
 Reinis Kaudzīte (1839–1920), lettischer Lehrer und Schriftsteller